Биссус — вещество, выделяемое биссусовой железой двустворчатых моллюсков.
 Биссус — болезнь икры пресноводных рыб, вызываемая сапролегниевыми грибами из родов Saprolegnia и Achlya. 
 Биссус —  устаревшее название некоторых нитевидных водорослей и плесневых грибков, а также мицелия.